Săcuieni se poate referi la:
 Transilvania
 Săcuieni, Bihor (Săcuieni, mai demult: Podul Săcuilor; în maghiară: Székelyhíd, în germană: Zickelhid), oraș
 Plasa Săcuieni, o unitate administrativă în cadrul județului Bihor (interbelic)
 Săcuieu, Cluj (Székelyjó, Zekeldorf), reședința comunei cu același nume
 Muntenia
 Săcueni, Dâmbovița
 Județul Săcuieni
 Secuieni
 Secuieni, Bacău, reședința comunei cu același nume
 Secuieni, Harghita, reședința comunei cu același nume
 Secuieni, Neamț, reședința comunei cu același nume
 Arii protejate
 Săcueni (sit SCI), sit de importanță comunitară aflat pe teritoriul administrativ al județului Bihor

Vezi și 
 Săcueni (dezambiguizare)
 Secuieni

Toponime românești